Madison je lahko:

 Madison (reka) - reka v Wyomingu in Montani, ZDA
 USS Madison, ime več plovil Vojne mornarice ZDA

Osebno ime 
 Madison De La Garza, ameriška igralka

Priimek 
 Helene Madison, ameriška plavalka
 Holly Madison, ameriška televizijska osebnost in fotomodel
 James Madison, ameriški politik
 Tianna Bartoletta (roj. Madison), ameriška atletinja

Krajevno ime 
 Madison, Alabama
 Madison, Wisconsin